Роз'їзд 71 — селище, Карасайський район, Алматинська область, Казахстан
 Роз'їзд 71 — селище, Могойтуйський район, Забайкальський край, Росія